Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2019/20.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (26., 27., 28. bzw. 29. Juli 2019) bis zum Saisonfinale am 28. Juni 2020 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Anmerkungen 
 Logo: Logo zum Zeitpunkt der Spielzeit,
 Trikots:: Trikots, mit denen die Mannschaft in der Spielzeit auflief. Die Einteilung Heim, Auswärts und Ausweich richtet sich danach, wie die Trikots vom jeweiligen Verein vertrieben wurden,
 Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Kapitän: Alle hauptamtlichen Mannschaftskapitäne. Nicht berücksichtigt sind deren Vertreter. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Spieler das Kapitänsamt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen bzw. in Deutschland geboren wurden,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, an denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–18 für einen Spieler, der einem Kader bis einschließlich des 18. Spieltags (Winterpause; der erste Spieltag der Rückrunde fand vor der Winterpause statt) angehörte bzw. ab 19 für einen Spieler, der einem Kader ab dem 19. Spieltag angehörte (Angaben nur bei externen Zu- und Abgängen). Zudem sind Spieler mit II (zweite Mannschaft) und U19 (A-Jugend) gekennzeichnet, die zumindest zeitweise zusätzlich im Kader einer Nachwuchsmannschaft standen (nicht bei Spielern, die lediglich Spiele in einer dieser Mannschaften absolvierten),
 Position: Angabe der Position des Spielers, 
 Alter: Alter des Spielers in Jahren im Zeitraum der Spieltage der Kaderzugehörigkeit. Die Altersgrenze lag in dieser Saison letztmals grundsätzlich bei 17 Jahren. Ein 16-Jähriger war spielberechtigt, wenn er formal dem jüngeren A-Junioren-Jahrgang (2002) angehörte,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2019/20 ohne Relegation,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2019/20 ohne Relegation,
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison.

Kader

Arminia Bielefeld 

Cheftrainer: Uwe Neuhaus (/)
Kapitän: Fabian Klos (/)

VfB Stuttgart 

Cheftrainer: Tim Walter (/; bis zum 18. Spieltag),  (; ab dem 19. Spieltag)
Kapitän: Marc Oliver Kempf (/)

1. FC Heidenheim 

Cheftrainer: Frank Schmidt (/)
Kapitän: Marc Schnatterer (/)

Hamburger SV 

Cheftrainer: Dieter Hecking (/)
Kapitän: Aaron Hunt (/)

SV Darmstadt 98 

Cheftrainer:  ()
Kapitän: Fabian Holland ()

Hannover 96 

Cheftrainer: Mirko Slomka (/; bis zum 12. Spieltag),  (; Interimstrainer am 13. Spieltag), Kenan Kocak (/; ab dem 14. Spieltag)
Kapitän: Marvin Bakalorz (/)

FC Erzgebirge Aue 

Cheftrainer: Daniel Meyer (; bis zum 3. Spieltag), André Meyer (; am 2. Spieltag anstelle seines verhinderten Bruders), Marc Hensel (; Interimstrainer am 4. Spieltag), Dirk Schuster (/; ab dem 5. Spieltag)
Kapitän: Martin Männel (/)

VfL Bochum 

Cheftrainer: Robin Dutt (; bis zum 4. Spieltag), Heiko Butscher (; Interimstrainer am 5. Spieltag), Thomas Reis (/; ab dem 6. Spieltag)
Kapitän:  (/)

SpVgg Greuther Fürth 

Cheftrainer: Stefan Leitl (/)
Kapitän: Marco Caligiuri (/)

SV Sandhausen 

Cheftrainer: Uwe Koschinat (/)
Kapitän: Dennis Diekmeier (/)

Holstein Kiel 

Cheftrainer: André Schubert (; bis zum 6. Spieltag), Ole Werner (/; ab dem 7. Spieltag)
Kapitän: Hauke Wahl (/)

SSV Jahn Regensburg 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän: Marco Grüttner (/)

VfL Osnabrück 

Cheftrainer: Daniel Thioune ()
Kapitän: Marc Heider (/)

FC St. Pauli 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän: Christopher Avevor (/)

Karlsruher SC 

Cheftrainer: Alois Schwartz (; bis zum 20. Spieltag), Christian Eichner (; ab dem 21. Spieltag)
Kapitän: David Pisot ()

1. FC Nürnberg 

Cheftrainer:  (; bis zum 12. Spieltag),  (; Interimstrainer am 13. Spieltag), Jens Keller (; ab dem 14. Spieltag)
Kapitän: Hanno Behrens (/)

SV Wehen Wiesbaden 

Cheftrainer: Rüdiger Rehm (/)
Kapitän:  (/)

Dynamo Dresden 

Cheftrainer: Cristian Fiél (; bis zum 15. Spieltag), Heiko Scholz (; Interimstrainer am 16. Spieltag), Markus Kauczinski (/; ab dem 17. Spieltag)
Kapitän: Marco Hartmann (; bis zum 18. Spieltag), Florian Ballas (; ab dem 19. Spieltag)

Siehe auch 
 Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2019/20
 Kader der 3. Fußball-Liga 2019/20

Anmerkungen

Einzelnachweise 

!
Kaderliste